Финал Лиги чемпионов КОНКАКАФ 2015 — два матча, по результатам которых был определён победитель Лиги чемпионов КОНКАКАФ 2014/2015, 50-го розыгрыша самого престижного клубного турнира Северной Америки, проводимого КОНКАКАФ. Матчи были сыграны 22 и 29 апреля 2015 года между мексиканской «Америкой» и канадским «Монреалем Импактом».

Дорога к финалу

Матчи

Первый матч

Ответный матч

Примечания

Ссылки 
 Турнир на сайте КОНКАКАФ 

Лига чемпионов КОНКАКАФ
2015 год в футболе